El Paso County (Colorado),  een county in de Amerikaanse staat Colorado 
El Paso County (Texas),  een county in de Amerikaanse staat Texas.